Ива́н Сидоре́нко:
 Сидоренко, Иван Данилович (1911—1942) — бетонщик, передовик-стахановец. Первостроитель города Комсомольска-на-Амуре.
 Сидоренко, Иван Ильич (1907—1984) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Иван Михайлович (1919—1994) — снайпер, Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Иван Петрович (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Сидоренко, Иван Тимофеевич (1910—1995) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.